Мамедали Мурад оглы Гусейнов (; 3 апреля 1922 — 5 июля 1994) — советский и азербайджанский археолог. Считается основоположником азербайджанской школы по изучению палеолита.

Биография 

Мамедали Гусейнов родился 3 апреля 1922 в селе Молла Джафарли Казахского района Азербайджанской ССР. В 1951 году окончил Азербайджанский государственный университет. В 1960 году Гусейнов проводил раскопки в долинах рек Куручай и Кендаланчай в Нагорно-Карабахской АО Азербайджанской ССР, обнаружив многослойные стоянки эпохи палеолита в Азыхской (где в частности был обнаружен фрагмент нижней челюсти архантропа — азыхантропа) и Тагларской пещерах. Автор 6 книг и более чем 100 научных работ. Доктор исторических наук (1985), профессор (1987), с 1971 по 1994 год руководил отделом «Каменного века» Института археологии и этнографии Академии наук Азербайджанской Республики, а с 1976 по 1993 был заведующим кафедрой археологии и этнографии Бакинского государственного университета.

Книги

Примечания 

Археологи Азербайджана
Археологи СССР
Палеонтологи Азербайджана
Палеонтологи СССР
Доктора исторических наук
Преподаватели вузов Азербайджана